Ван Пучэнь (, пиньинь Wáng Púchén, , род. 20 января 1990) — новозеландский шахматист китайского происхождения, международный мастер (2007).

Чемпион Новой Зеландии 2007 и 2014 гг. Чемпион Новой Зеландии по рапиду 2006, 2007 и 2014 гг. Чемпион Новой Зеландии по блицу 2008 г. Чемпион острова Северный 2005 г.

В составе сборной Новой Зеландии участник четырех шахматных олимпиад (2004, 2006, 2008 и 2014 гг.).

Серебряный призёр чемпионата Океании 2007 г.

Занял 3-е место на сильном по составу турнире в Арнеме (2007 г.). В этом турнире он нанес поражения в личных встречах экс-чемпионке мира Н. Т. Гаприндашвили и гроссмейстеру Д. Баруа, сыграл вничью с гроссмейстерами Ф. Олафссоном и О. Панно.

В 2014 г. разделил 1—3 места на турнире в Будапеште.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии Ван Пучэня в базе Chessgames
 Личная карточка Ван Пучэня на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам